Snow Hill kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Snow Hill (Maryland)
Snow Hill (North Carolina)